El topo en Perú es una medida de superficie antigua impuesta por España, equivale a 80 varas de largo por 40 varas de ancho, (vara=84 cm), por lo tanto equivale a 2,257.92 m²; esta medida varia según las distintas regiones del país: Región costa, Sierra central y Sierra sur. 

Después del año 1969 con la Reforma Agraria del General Juan Velasco Alvarado, la equivalencia moderna es de 1/3 de Ha.

Referencias

Unidades de superficie históricas